Zawadka – przysiółek wsi Szymanów w Polsce położony w województwie dolnośląskim, w powiecie średzkim, w gminie Malczyce.

W latach 1975–1998 przysiółek należał administracyjnie do województwa wrocławskiego.

Przypisy 

Szymanów (powiat średzki)